Чемпионат Австралии по фигурному катанию () — ежегодное соревнование по фигурному катанию среди фигуристов Австралии, которые выявляют победителей в мужском и женском одиночном катании, в парном катании и танцах на льду.

Организатор турнира — Федерация фигурного катания Австралии (Ice Skating Australia). По итогам соревнований формируется сборная команда Австралии на чемпионат мира и четырёх континентов, а также чемпионат мира среди юниоров.

Как правило, проводится в ноябре или декабре. Ранее, в отличие от большинства национальных первенств, проводился в августе, когда сезон в мировом фигурном катании ещё не начался. Вне зачёта в состязаниях могут участвовать спортсмены других государств, например, Новой Зеландии и Великобритании.

Медалисты

Мужчины

Женщины

Парное катание

Танцы на льду

Ссылки 
 Официальный сайт Ice Skating in Australia
 Список чемпионов Австралии во всех видах катания (1931–2004)
 Результаты чемпионата Австралии по фигурному катанию:

 Сезон 2005/2006
 Сезон 2006/2007
 Сезон 2007/2008
 Сезон 2008/2009
 Сезон 2009/2010
 Сезон 2010/2011
 Сезон 2011/2012
 Сезон 2012/2013
 Сезон 2013/2014
 Сезон 2014/2015
 Сезон 2015/2016
 Сезон 2016/2017
 Сезон 2017/2018
 Сезон 2018/2019
 Сезон 2019/2020

Фигурное катание в Австралии
А
Чемпионаты Австралии
Соревнования по фигурному катанию в Австралии